Сергей Ляхов:
 Ляхов, Сергей Владимирович (род. 1968) — советский и российский легкоатлет.
 Ляхов, Сергей Михайлович (1910—1986) — советский учёный-гидробиолог.
 Ляхов, Сергей Тихонович (1906—1961) — советский легкоатлет.